Джон То́мас Болл (; 13 сентября 1907 — 2 февраля 1976), более известный как Джек Болл () — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец Бэнкса, играл за местные команды «Саутпорт» и «Чорли». В мае 1929 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Впервые сыграл за «Юнайтед» 11 сентября 1929 года в матче Первого дивизиона против «Лестер Сити», забив в своей дебютной игре за клуб. Всего в сезоне 1929/30 сыграл за клуб 24 матча и забил 11 мячей.

Летом 1930 года перешёл в «Шеффилд Уэнсдей». В сезоне 1930/31 забил 29 мячей в 38 матчах. В следующем сезоне забил 23 мяча в 38 матчах. В сезоне 1932/33 забил 35 голов в 42 матчах. После прихода в клуб нового главного тренера Билли Уокера «Шеффилд Уэнсдей» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене футболистами: Болл возвращался на Олд Траффорд, а в обратном направлении направился Нил Дьюар. В общей сложности Джек Болл провёл за «» 135 матчей и забил 94 мяча.

Вернувшись в «Манчестер Юнайтед», который на тот момент выступал во Втором дивизионе, Болл сыграл за клуб ещё 26 матчей и забил 7 мячей. В сентябре 1934 года он окончательно покинул «Олд Траффорд», став игроком «Хаддерсфилд Таун». Уже через месяц он перешёл в «Лутон Таун», в котором провёл ещё три сезона.

После окончания карьеры игрока короткое время работал тренером во Франции.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Саутпорт»
Игроки ФК «Чорли»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Лутон Таун»